Вежи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вежи — агрогородок в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Вежи — деревня в Кировском районе Калужской области.

См. также 
 Вежа